97. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 8–9 lutego 2003 roku w szwedzkim Göteborgu. Zawody rozegrano na sztucznym torze Ruddalens Idrottsplats. Kobiety startowały po raz 61. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Najlepszy wynik rywalizacji uzyskała Kanadyjka Cindy Klassen. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Po raz drugi zwyciężył Holender Gianni Romme. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m/10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 24 łyżwiarki (wszystkie sklasyfikowane) i 24 łyżwiarzy (23 sklasyfikowanych) z 12 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2003 w sportach zimowych
2003 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji
Sport w Göteborgu